Los drioléstidos (Dryolestidae) son un orden de mamíferos que alcanzó gran diversidad y abundancia durante el Mesozoico.

Características 
Los drioléstidos de caracterizan por:

 Molares inferiores y superiores que se acortan mesodistalmente y ensanchan labiolingualmente.
 La raíz anterior de los molares inferiores es más robusta y grande.

Filogenia 
Cladograma propuesto por Rougier y colaboradores en 2011:

Referencias

Lectura 
 Zofia Kielan-Jaworowska, Richard L. Cifelli, and Zhe-Xi Luo, Mammals from the Age of Dinosaurs: Origins, Evolution, and Structure (New York: Columbia University Press, 2004), 380-382.

Theria
Mamíferos del Jurásico
Mamíferos del Cretácico